Vinogradov  è un cognome russo che deriva dalla parola russa Vinograd, che signifiva vite. Vinogradova è la versione femminile.

Geografia 
 Monte Vinogradov – monte lunare che prende il nome da Aleksandr Pavlovič Vinogradov.

 Vynohradiv – città dell'Ucraina occidentale

Persone

Vinogradov 
 Askol'd Ivanovič Vinogradov (1929-2005), matematico russo
 Aleksandr Pavlovič Vinogradov (1895-1975), scienziato sovietico.
 Ivan Matveevič Vinogradov (1891-1983), matematico sovietico.
 Aleksandr Jur'evič Vinogradov (1951 – ), canoista sovietico.
 Pavel Vladimirovič Vinogradov (1953 – ), cosmonauta russo.

Vinogradova 
 Aleksandra Vinogradova, ballerina russa.
 Ekaterina Vinogradova (1977), sciatrice nordica bielorussa naturalizzata statunitense.
 Ekaterina Vinogradova (1980), nuotatrice russa.

Altro 
 Teorema Bombieri–Vinogradov, un teorema matematico
 Teorema Vinogradov, un teorema matematico che prende nome da Ivan Matveevič Vinogradov
 Vinogradovite, un minerale
 Allactaga vinogradovi, un roditore (genere Allactaga)
 Meriones vinogradovi, un roditore (genere Meriones)